Eiskalter Engel oder Der eiskalte Engel steht für:

 Eiskalter Engel (Album), Musikalbum von PA Sports (2015)
 Eiskalter Engel, Lied auf dem Album Ring frei von Lafee (2009)
 Eiskalter Engel (Bayer) (Wallflower), Roman aus dem Frank-Janek-Zyklus von William Bayer (1996)
 Eiskalter Engel – Tod im College (Dead on Campus), US-amerikanischer Film von Curtis Crawford (2014) 
 Der eiskalte Engel (Le Samouraï), französisch-italienischer Film von Jean-Pierre Melville (1967)

Siehe auch:
 Eiskalte Engel (Cruel Intentions),  US-amerikanischer Film von Roger Kumble (1999)